Les élections communales à Aoste de 1993 à aujourd'hui sont présentées dans cet article.

Élections communales de 1996

Élections communales de 2000

Élections communales de 2005

Élections communales de 2010

Élections communales de 2015 

 Sources : ÉLECTIONS COMMUNALES 10 MAI 2015

Communales
Aoste
Aoste